Золотая Долина

 Золотая Долина — село в Партизанском районе Приморского края.
 Золотая Долина — село в Мелитопольском районе Запорожской области.
 Золотая Долина — аэродром в Партизанском районе Приморского края.
 Золотая Долина — историческая местность на окраине Новосибирского Академгородка.
 Золотая долина (оперетта) — оперетта Исаака Дунаевского.

См. также 
 Голден-Вэлли